Carte d’identité de journaliste professionnel
 Carte d’identité professionnelle du centre national de la cinématographie

Voir aussi 
 Carte d’identité